Бабариченко Микита — козак полкової сотні  Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Прізвища на -енко